Aramon fait notamment référence à :

Toponyme 

 Aramon, commune située dans le Gard, chef-lieu du canton d'Aramon ;
 La cheminée d'Aramon, une des plus hautes structures françaises, située à Aramon.

Patronyme

 Ramon Aramon (1907-2000), philologue catalan ;
 Sandrine Aramon (1973-), journaliste française.

Pseudonyme 
 Aramon, pseudonyme conjoint des auteurs français de romans policiers Henri Coupon (1929-) et Paul-Claude Innocenzi.

Viticulture 
 L'aramon N, cépage de vin rouge.
 L'aramon blanc.
 L'aramon gris.
 L'aramon x rupestris Ganzin 1, vigne porte-greffe.

Voir aussi 
 Aramón, société espagnole de gestion de stations de ski, parmi lesquelles Aramón Cerler, Aramón Formigal, Aramón Panticosa.